Det här är en lista över de mest sedda filmerna som haft svensk biopremiär mellan 1965 och 2020. Detta enligt statistik från Svenska Filminstitutet.

Listan täcker 100 av de mest sedda biofilmerna i Sverige, oavsett produktionsland.

Mest sedda svenska filmer
Nedan listas 100 av de mest sedda svenska filmerna som haft svensk biopremiär mellan 1965 och 2020.

Se även 
 Lista över mest inkomstbringande filmer
 Svensk film

Referenser 

Filmlistor